

Pessoas
Josh Taft
William Howard Taft

Localidades
Taft (Califórnia)
Taft (Flórida)
Taft (Luisiana)
Taft (Oklahoma)
Taft (Texas)
Taft Heights
Taft Mosswood
Taft Southwest

Desambiguação
Desambiguações de topônimos